Список музеев Бирмингема:

Бирмингем